Kagi steht für:

 Kagi, der japanische Name der kreisfreien Stadt Chiayi auf Taiwan
 Kagi (Insel), eine Insel der Malediven
 Kagi (Film), ein Film des Regisseurs Kon Ichikawa

Siehe auch:
 Kägi (Begriffsklärung)
 KAGIS (Kärntner geografisches Informationssystem)
 Kagi-Tabelle